Gabrovec je lahko:
 Gabrovec pri Dramljah, naselje v Sloveniji
 Gabrovec pri Kostrivnici, naselje v Sloveniji
 Gabrovec, naselje na tržaškem Krasu v Italiji
 Gabrovec, naselje na Hrvaškem
Gabrovec (Gabruc) (1630m), vrh v pogorju (gorskem hrbtu Stol/Monte Maggiore v Italiji)
 Gabrovec, priimek več znanih ljudi